Almașu Mare (Alba), een plaats in het Roemeense district Alba
 Almașu Mare (Bihor), een plaats in het Roemeense district Bihor